Гаупт (от  — голова, главный) — фамилия и названия.

Фамилия 
Известные носители:
 Гаупт, Василий Васильевич (ок. 1820 — после 1871) — действительный статский советник, председатель Енисейского губернского правления
 Гаупт, Василий Васильевич (до 1809 — после 1866) — ветеринарный врач, своим гербарием положивший начало Гербарию БИН РАН
  (1919—1942) — немецкий агент во время Второй мировой войны, участник 
 Гаупт, Готфрид — ювелир и художник, совместно с французом Соломоном Гуэном работал над созданием российских наград и медалей.
 Гаупт, Николай Александрович (1846—1909) — русский вице-адмирал, начальник Владивостокского порта
 Гаупт, Рудольф Фридрих Мориц (1808—1874) — немецкий филолог, выдающийся знаток классических древностей и гуманист

Производные 
 Гауптман
 Гауптвахта
 Гауптштурмфюрер

См. также 
 Хаупт